Montclair kan syfta på följande platser:

USA 

 Montclair, Virginia, ort, Prince William County, 
 Montclair, Kalifornien, ort, San Bernardino County, 
 Montclair, New Jersey, ort, Essex County, 

Robotskapade USAförgreningar